Der französische Kanton Uzès ist ein Kanton im Département Gard und im Arrondissement Nîmes. Er hat den Hauptort Uzès und wurde im Rahmen einer landesweiten Neugliederung der Kantone 2015 von 15 auf 31 Gemeinden erweitert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 31 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Uzès die 15 Gemeinden Aigaliers, Arpaillargues-et-Aureillac, Blauzac, Flaux, La Capelle-et-Masmolène, Montaren-et-Saint-Médiers, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Maximin, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffret, Saint-Victor-des-Oules, Serviers-et-Labaume, Uzès und Vallabrix. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 233,91 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3035.

Uzes